Schlacht von Cassel bezeichnet folgende Schlachten:

 Schlacht von Cassel (1071) zwischen König Philipp I. von Frankreich und Graf Robert dem Friesen von Flandern
 Schlacht von Cassel (1328) zwischen König Philipp VI. von Frankreich und aufständischen flämischen Milizen unter Nicolaas Zannekin
 Schlacht bei Cassel (1677), auch Schlacht an der Peene genannt, am 11. April 1677 zwischen Philippe I. de Bourbon, duc d'Orléans und Wilhelm von Oranien